Miejscowości w USA:
 North River – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 North River (ang. North River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby